HMAS Voyager ist der Name folgender Schiffe:

 HMAS Voyager (D31) ex HMS Voyager, ein Zerstörer der V-Klasse (1917–1942)
 HMAS Voyager (D04), Zerstörer der Daring-Klasse (1949–1964)